Żyronda (estuarium) – lejkowate ujście Garonny i Dordogne do Zatoki Biskajskiej.
 Żyronda (departament) – francuski departament położony w regionie Akwitania.

Zobacz też 
 żyrondyści
 Girondins Bordeaux